Владимир Горский:Горский, Владимир Васильевич (1819—1847) — русский учёный-китаевед.
 Горский, Владимир Григорьевич (1925—2016) — советский и российский специалист в области математических методов.